Ив Фенье () — французский боксёр, ученик некого Лафона, который был в своё время учеником Мишеля Кассё и одним из его прямых приёмников.

Фенье родился 1889 году, изучил классический сават и продолжил совершенствовать его, как искусство самозащиты. В классическом савате ноги не поднимались выше пояса, но Ив освоил ещё высокие удары ног, предназначенные в основном для атаки губ и носа. Хоть он считал, что такие удары опасны для самого атакующего, Фенье мог и при промахе вернуться в исходную позицию до того, как противник контратакует.
Он это доказал на практике, когда попросил Роберта Смита, с которым встретился в Париже, взять в рот помидор и велел убрать голову, лишь тот заметит какое-либо движение с его стороны. В конечном счёте Смит что-то заметив, отклонился быстро назад, но помидор был уже у него на лице, в волосах и только маленький кусочек остался во рту.

Иву Фенье не раз бросали вызов бойцы терроризировавшие целые кварталы, но он всех побеждал благодаря своей молниеносности. Противники не успевали реагировать просто, как Фенье мог уже нанести удар носком туфли в глаз кому-либо из них, например, или серьёзно повредить коленный сустав, так же пробить защиту этого саватёра было невероятно трудно ибо он так же мастерски уклонялся от ударов и блокировал их. Даже когда Фенье было уже около семидесяти лет, он по-прежнему являлся очень опасным противником для любого кто желал почесать кулаки.

Именно, от него во Франции продолжается линия «ортодоксального» савата и его приёмники пропагандируют сават не как вид спорта, а как боевое искусство. Они входят в ассоциацию «Франкомбат», которая занимается возрождением французских боевых традиций.

Литература 
Тарас А. Е. «Французский бокс сават: История и техника». Мн.: Харвест, 1997

Боксёры Франции
Персоналии по алфавиту